Верное — название населённых пунктов:

Россия 
 Верное — село в Серышевском районе Амурской области.

Украина 
 Верное — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.

Казахстан 
 Верное — прежнее название военного укрепления Верный (современный г. Алма-Ата, Алматы).

См. также 
 Верный